Granja de Moreruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Granja de Moreruela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Granja de Moreruela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar